Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин 2015 года проходил в Сочи с 18 сентября по 30 октября в классической программе (основная программа), а также в быстрой программе (рапид) и молниеносной программе (блиц). Одновременно проводится Чемпионат России среди женщин.

Результаты

Основная программа 
Приняли участие 57 спортсменов, в том числе, 3 международных гроссмейстера, 2 международных мастера, 5 гроссмейстеров, 23 мастера спорта и 24 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 12 туров.

 Первые 10 спортсменов

Быстрые шашки 
Приняли участие 57 спортсменов, в том числе, 4 международных гроссмейстера, 2 международных мастера, 4 гроссмейстера, 23 мастера спорта и 24 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров.

 Призёры

Блиц 
Приняли участие 58 спортсменов, в том числе, 4 международных гроссмейстера, 2 международных мастера, 4 гроссмейстера, 23 мастера спорта и 25 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 11 туров.

 Призёры

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте Ивана Трофимова
 Результаты в блице
 Результаты в быстрых шашках

 
2015 год в шашках
Спортивные соревнования в Сочи
Чемпионаты России в 2015 году
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
2015 год в Краснодарском крае